Simon Busk Poulsen (Sønderborg, 7 de outubro de 1984) é um futebolista dinamarquês que atua como lateral-esquerdo. Atualmente, joga pela PSV Eindhoven.

Títulos 
 PSV Eindhoven
 Supercopa dos Países Baixos: 2015

Referências

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do SønderjyskE Fodbold
Futebolistas do Football Club Midtjylland
Futebolistas do AZ Alkmaar
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do PSV Eindhoven
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Eurocopa de 2012